Луїс Кодіна (* 1973) — іспанський футболіст, грав на позиції атакуючого півзахисника.
 Хорді Кодіна (* 1982) — іспанський футболіст, воротар.
 Хосеп Даллерес Кодіна (* 1949) — андоррський політик.

 Кодіна — річка в Архангельській області РФ.
 17179 Кодіна — астероїд головного поясу.